Serville puede hacer referencia a:

 Serville, una población y comuna francesa en la región de Centro, departamento de Eure y Loir, en el distrito de Dreux y cantón de Anet.
 Serville, la abreviatura empleada para el entomólogo francés Jean Guillaume Audinet-Serville (1775-1858).